Obolon ( und ) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Poltawa mit etwa 2000 Einwohnern.

Obolon ist das administrative Zentrum der gleichnamigen Landratsgemeinde im Rajon Semeniwka, zu der noch die Dörfer Natalenky (), Sikranzi () und Tukaly () gehören.

Das Dorf liegt 23 Kilometer westlich vom Rajonzentrum Semeniwka und etwa 63 Kilometer westlich vom Oblastzentrum Poltawa entfernt am Fluss Krywa Ruda (). Es ist vor allem für den Obolon-Krater bekannt.

Weblinks 
 https://obolon.info/

Ort in der Oblast Poltawa
Rajon Semeniwka (Poltawa)